Јаз има више значења:

 Плажа Јаз, плажа у Црној Гори

или:

 Јаз (Караш-Северин), насеље у округу Караш-Северин у Румунији
 Јаз (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији
 Јаз (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији